Nikolai Bogoljubow ist der Name folgender Personen:

*Nikolai Iwanowitsch Bogoljubow (1899–1980), sowjetischer Schauspieler 
Nikolai Nikolajewitsch Bogoljubow (1909–1992), russischer Physiker und Mathematiker